Jaseněvo může znamenat:

 Jaseněvo (rajón) – rajón na jihu Moskvy
 Jaseněvo (stanice metra v Moskvě) – stanice metra na Kalužsko-Rižské lince ve stejnojmenném rajónu